BAM est un acronyme qui signifie :
 Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc ;
 Baïkal Amour Magistral, une ligne de chemin de fer située en Sibérie, en Russie ;
 Bière-Apples-Morges, une ligne de chemin de fer suisse ;
 Beaux-Arts Mons, un musée de la ville de Mons en Belgique ;
 brevet d'alpiniste militaire, un brevet des Chasseurs alpins, dans l'armée de terre française ;
 breveté administrateur militaire, dans l'armée belge ;
 Brooklyn Academy of Music, une salle de spectacles de New York ;
 Business Activity Monitoring (en français, supervision des activités métier) ;
 Boinc Accounts Manager, un gestionnaire de projets pour  BOINC ;
  (en français, mémoire associative bidirectionnelle), un type de réseau de neurones introduit par  en 1988 ;
 BAM, une maison de disques ;
 Basket News America, un magazine consacré au basket-ball ;
 Bars and melody, un groupe de hip hop britannique ;
 Koninklijke BAM Groep, une entreprise néerlandaise dans le secteur du BTP.

BAM est un code qui signifie :
 mark convertible de Bosnie-Herzégovine (le nouveau nom du mark convertible), la monnaie de la Bosnie-Herzégovine, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

bam est un code qui signifie :
 bambara, une langue africaine, selon la norme ISO 639-2 (liste des codes de langues à trois lettres).

Bam est un nom propre qui désigne :
 Bam, une ville dans la province de Kerman en Iran ;
 Bam, une province du Burkina Faso.
Bam, le héros principal du Manhwa Tower of God

Code